Николай Свечин (настоящее имя Николай Викторович Инкин; , ) — русский писатель, краевед.

Биография 
Николай Викторович Инкин родился в городе Горьком в семье заводских инженеров. Окончил экономический факультет Горьковского государственного университета. С 1981 года работал сначала нормировщиком на заводе, потом инструктором горисполкома. С 1991 года ушёл в бизнес. Первую свою повесть «Завещание Аввакума» написал в 2001 году. Первая книга, объединившая две повести («Завещание Аввакума» и «Охота на царя»), вышла в Нижнем Новгороде в 2005 году. К 2012 году в нескольких изданиях вышли три повести и сборник рассказов, тиражом более 36 тыс. экземпляров.

Женат, жена — Татьяна, детский психолог. Два сына — Алексей и Александр.

В 2021 году Николай Инкин стал лауреатом премии в области литературы и кино «Русский детектив» сразу в двух номинациях: роман «Взаперти» (2021) назван лучшим в номинации «Детектив года», а сам Инкин признан «Автором года» с произведением «Кубанский огонь» (2020).

Произведения 
В скобках даны годы, в которые разворачивается действие, а также основное место действия

 2005 — «Завещание Аввакума» (1879, Нижний Новгород)
 2005 — «Охота на царя» (1880, Нижний Новгород)
 2008 — «Между Амуром и Невой» (1883, в следующих изданиях — «„Демон“ преступного мира» и «Роковые числа»)
 2010 — «Хроники сыска» (сборник из семи рассказов, 1876—1881)
 2012 — «Нежный Нижний: Десять прогулок по русскому городу» (альбом, один из авторов текста)
 2012 — «Выстрел на Большой Морской» (1883, Санкт-Петербург, Москва)
 2012 — «Пуля с Кавказа» (1885, Дагестан)
 2013 — «Дело Варнавинского маньяка» (1886, Костромская губерния)
 2013 — «Варшавские тайны» (1887, Варшава)
 2014 — «Мёртвый остров» (1889, Сахалин)
 2014 — «Убийство церемониймейстера» (1892, Санкт-Петербург)
 2014 — «Московский апокалипсис» (1812, Москва)
 2015 — «Туркестан» (1894, Ташкент)
 2015 — «Удар в сердце» (сборник, 1877—1916)
 2016 — «Ночные всадники» (сборник, повести «Последняя выставка» и «Ночные всадники», 1896; повесть и сборник издавались также под названием «Тёмные всадники»)
 2016 — «Дознание в Риге» (1898, Рига)
 2016 — «Касьянов год» (1900, Киев)
 2017 — «Лучи смерти» (1903, Санкт-Петербург)
 2017 — «Тифлис 1904» (1904, Тифлис)
 2017 — «Банда Кольки-куна» (1905, Санкт-Петербург)
 2018 — «По остывшим следам» (1906, Казань)
 2018 — «Фартовый город» (1907, Ростов-на-Дону)
 2018 — «Узел» (1907, Москва) 
 2019 — «Случай в Семипалатинске» (1907, Семипалатинск)
2019 — «Одесский листок сообщает» (1909, Одесса)
2019 — «Столица беглых» (1909, Иркутск)
2020 — «Восьмое делопроизводство» (1910, Санкт-Петербург)
2020 — «Кубанский огонь» (1911, Екатеринодар)
2021 — «Взаперти» (1911, Санкт-Петербург)
2021 — «Паутина» (1912, Санкт-Петербург, Персия)
2022 — «На краю» (1913, Владивосток)
2022 — «В отсутствие начальства» (1913, Смоленск)
2022 — «Как Лыков не стал генералом» (сборник) 
2003 — «Уральское эхо» (1913, Екатеринбург)
Все книги построены на аккуратно подобранных и тщательно изученных исторических и краеведческих материалах и помимо собственно детективной фабулы содержат колоссальный массив сведений о повседневной жизни России той эпохи.

Алексей Лыков 

Главным героем всех произведений, сюжет которых относится к концу XIX — началу XX веков, является сыщик Алексей Лыков.

Алексей Николаевич Лыков родился 16 августа 1857 года в Нижнем Новгороде. Потомственный дворянин во втором поколении; его отец, офицер Николай Викулович Лыков, происходивший из нижегородских мещан, в 1863 году командовал ротой во время подавления Польского восстания и был награждён орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом, дававшим потомственное дворянство награждённому и всем его детям. После окончания гимназии поступил в армию вольноопределяющимся; во время Балканской войны 1877 — 1878 годов служил в пластунской команде (разведке) 161-го пехотного Александропольского полка на Кавказе, награждён Знаком отличия Военного ордена (Георгиевским крестом) 4-й степени (наличие этой награды, очень почётной и весьма уважаемой в армии, впоследствии сильно упрощало статскому чиновнику Лыкову общение с военными чинами). В статскую службу вступил в марте 1879 года помощником квартального надзирателя 8-го квартала Макарьевской полицейской части Нижнего Новгорода в чине коллежского регистратора. В августе 1881 года вслед за своим учителем Павлом Афанасьевичем Благово (ум. в 1889), бывшим начальником Нижегородской сыскной полиции, был переведён в Петербург; служил в Охранном отделении — сотрудником внешнего наблюдения в Европе, заместителем начальника Летучего отряда (в его задачу входило, прежде всего, проведение особо сложных силовых задержаний), начальником Особенной части Департамента полиции (специального подразделения, расследовавшего преступления, связанные с «высшим светом» — императорским и великокняжескими дворами, Государственным Советом, Сенатом, министерствами и т.д.). К середине 1910-х годов — «чиновник особых поручений при Министре внутренних дел сверх штата, причисленный к Департаменту полиции», статский советник. 

Основными участниками приключений Алексея Лыкова на протяжении всего цикла, помимо его любимого учителя Павла Благово, а затем любимого ученика Сергея Азвестопуло, выступают его ближайшие друзья — барон Виктор Рейнгольдович фон Таубе, сотрудник военной разведки, затем преподаватель Николаевской академии Генерального штаба, генерал-майор, и Яан Францевич Титус, сменивший Благово в должности начальника Нижегородской сыскной полиции, а затем вышедший в отставку и ставший управляющим огромного лесного имения «Нефедьевка» в Костромской губернии, принадлежащего сыновьям Лыкова. Кроме того, в действие романов и повестей введены исторические персонажи — реальные подданные Российской империи тех лет. Помимо императоров, министров, губернаторов и иных публичных фигур в романах в качестве действующих лиц второго-третьего плана или эпизодических персонажей фигурируют  известные в отечественной истории личности, как например Илья Николаевич Ульянов и его сын Володя, легендарный журналист Владимир Гиляровский, будущий генерал и «бог артиллерии» Али-Ага Шихлинский, знаменитый психиатр Пётр Кащенко, юные нижегородцы Алёша Пешков, Енох Ягода и многие другие.

Статьи 
Журнал «Большой город» (Нижний Новгород):
 «Гость из будущего» — № 6 (185), 2007
 «Хладнокровное убийство. Кровавые самосуды как русская традиция» — № 13 (195), 2007
 «География зла» — № 16 (189), 2007

См. также 
 Борис Акунин
 Юзефович, Леонид Абрамович

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века
Литераторы, известные под псевдонимами
Авторы детективной прозы